Флаг муниципального образования «Пешский сельсовет» Заполярного муниципального района Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 ноября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5863.

Описание флага 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в середине изображение фигур из герба сельсовета: в красном круге окаймлённом пятью белыми рыбами стоящая белая куропатка».

Символика флага 
Село возникло в первой половине XIX веке как промысловое становище.

На флаге Пешского сельсовета отражены основные занятия местного населения. Пять рыб — символизируют рыболовство как промысел, крупнейший рыболовецкий колхоз «Заполярье» и пять населённых пунктов, входящих в состав сельсовета.

Село Нижняя Пёша — административный центр сельсовета, центральная база сельскохозяйственного производственного кооператива рыболовецкого колхоза (СПК РК) «Заполярье». Территория сельсовета относится к районам Крайнего Севера и характеризуется сложными природными условиями, суровым полярным климатом.

Полярная куропатка — представитель местной фауны, основной вид промысла жителей сельсовета. Куропатка — символ выживаемости, готовности к самопожертвованию.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Красный цвет — цвет спелой малины, в большом количестве произрастающей на территории сельсовета.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания